Чемпионат Европы по водному поло — международный турнир среди европейских женских сборных по водному полу, проводимый раз в 2 года под эгидой ЛЕН. Первый турнир был проведён в 1985 году в Осло, Норвегия (с 1928 года проводится чемпионат Европы по водному поло среди мужчин). Больше всех — 5 раз — чемпионами Европы становилась сборная Италии. Действующий обладатель титула — Испания. До 1997 года чемпионат Европы по водному поло проводился совместно с Чемпионатом Европы по водным видам спорта, но с 1999 года начал проводиться отдельно. Победитель чемпионата Европы автоматически квалифицируется на Олимпийские игры.

Самые титулованные тренеры в истории чемпионатов Европы — Петер ван ден Биггелар и Пьерлуиджи Формикони — трижды приводили свои команды к чемпионству.

С 2017 года в европейском календаре появился Кубок Европы.

Страны-хозяева турниров и призёры

Распределение медалей по странам

Лучшие бомбардиры по турнирам

Примечания 

Чемпионаты Европы по водному поло среди женщин
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1985 года